Bendt Bendtsen er navnet på mindst to personer:

 Bendt Bendtsen – en dansk politiker
 Bendt Bendtsen (rektor) – en dansk rektor og titulær professor